Гёрвиль () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчиняется административному округу Фрайбург. Входит в состав района Вальдсхут.  Население составляет 4343 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 50,42 км². Официальный код  —  08 3 37 038.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баден-Вюртемберга